Weidenhausen ist der Name folgender Orte:

 Weidenhausen, Stadtteil von Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen, siehe Weidenhausen (Bad Berleburg)
 Weidenhausen, Stadtteil von Gladenbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen, siehe Weidenhausen (Gladenbach)
 Weidenhausen, Ortsteil der Gemeinde Hüttenberg im Lahn-Dill-Kreis in Hessen, siehe Weidenhausen (Hüttenberg)
 Weidenhausen, Siedlungsbereich von Marburg im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen, siehe Weidenhausen (Marburg)
 Weidenhausen, Ortsteil der Gemeinde Meißner im Werra-Meißner-Kreis in Hessen, siehe Weidenhausen (Meißner)